Иньигес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гарсия I Иньигес (ок. 810—870/882) — король Памплоны (Наварры) (851/852—870/882) из династии Ариста.
 Иньигес, Гаспар (род. 1994) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Иньигес, Исмаэль (род. 1981) — мексиканский футболист, полузащитник.

Составные фамилии 
 Гарсия Иньигес, Агустин (более известен как Агус; род. 1985) — испанский футболист, центральный защитник.
 Сандоваль Иньигес, Хуан (род. 1933) — мексиканский кардинал, коадъютор епископа Сьюдад-Хуареса.